Хидра може бити:

 Лернејска хидра, митско биће из грчке митологије
 Хидра (сазвежђе)
 Мала хидра (сазвежђе)
 Хидра (месец), трећи месец планете Плутона.
 Хидра (острво), једно од Саронских острва у Грчкој
 Хидра (град), град у Алжиру
 Слатководна хидра је једноставна животиња из рода жарњака или цнидариа

Реч хидра је изведеница од грчког префикса -{hydro}-- (у преводу „водени“).